Zahltag ist der Titel folgender Tatortfolgen:

 Tatort: Zahltag (2002), deutscher Fernsehfilm von Peter F. Bringmann
 Tatort: Zahltag (2016), deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch

Siehe auch:

 Tatort: … und dann ist Zahltag, deutscher Fernsehfilm von Jürgen Roland (1976)